Berke Péter (1733–1798) író
Berke Péter (1899–1986) agrármérnök; akadémiai igazgató; állatorvos; egyetemi tanár
Berke Péter (1943–) gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa